Дерсі Рота (,  16 лютого 1953, Ванкувер) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Провів понад 800 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1970 року.

1973 року був обраний на драфті НХЛ під 13-м загальним номером командою «Чикаго Блек Гокс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 12 років, захищав кольори команд «Чикаго Блек Гокс», «Атланта Флеймс» та  «Ванкувер Канакс».

Загалом провів 854 матчі в НХЛ, включаючи 60 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1984.

Інше 
Певний час керував офісом зі зв'язків з громадськістю в клубі «Ванкувер Канакс», а також на інших посадах до 1990 року.

Два сезони (1994 - 1996) коментував матчі на каналі «Канакс».

З 1998 по 2006 очолював різноматні юніорські клуби в хокейній лізі Британської Колумбії.

Статистика

Посилання 
 

Уродженці Ванкувера
Канадські хокеїсти
Канадські хокейні тренери
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Атланта Флеймс»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти ліги Західного узбережжя‎‎
Задрафтовані «Чикаго Блекгокс»
Американські спортивні коментатори